Араужо або Араужу () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Адріана Араужо — бразильська боксерка
 Вікторія Араужо Дос Сантос — бразильська футболістка
 Габріел Араужо Карвальйо — бразильський футболіст
 Денілсон де Олівейра Араужо — бразильський футболіст
 Жуберт Араужо Мартінс — бразильський футболіст
 Енріке Араужо де Олівейра — бразильський футболіст
 Клемерсон де Араужо Соарес — бразильський футболіст
 Ларисса Араужо — бразильська футболістка
 Леонардо Араужо — бразильський футболіст
 Маркос Гоміш ді Араужу — бразильський футболіст
 Марсіо Араужу — бразильський пляжний волейболіст
 Руй Марія де Араужо — прем'єр-міністр Східного Тимору
 Умберто де Араужо Беневенуто — бразильський футболіст

Португальські прізвища